Buštranje est un toponyme qui peut désigner :
Buštranje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Buštranje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Preševo, district de Pčinja ;
Buštranje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.